Volvo S40 bezeichnet zwei Pkw-Modelle von Volvo: 
 Volvo S40/V40, erste Baureihe, gefertigt von Sommer 1995 bis Frühjahr 2004
 Volvo S40/V50, zweite Baureihe, gefertigt von Anfang 2004 bis Frühjahr 2012